El término hierba de las almorranas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Plantago coronopus
 el nombre común de la planta Plantago lanceolata
 el nombre común de la planta Plantago subulata
 el nombre común de la planta Ranunculus ficaria